Negastriinae — підродина жуків родини Ковалики (Elateridae).

Роди 
 Agrypnella
 Fleutiauxellus
 Lazorkoia
 Microhypnus
 Migiwa
 Negastrius
 Neoarhaphes
 Neohypdonus
 Oedostethus
 Paradonus
 Pseudarhaphes Dolin & Girard, 1998
 Quasimus
 Rivulicola Calder, 1996
 Tropihypnus Reitter, 1905
 Zorochros

Примітки

Посилання 
 Kim, Jin-Ill, Tae-Man Han & Seung-Hwan Lee, 2000: Taxonomic study of the genus Fleutiauxellus Mequignon (Coleoptera: Elateridae: Negastriinae) in Korea. Insecta Koreana 17 (4): 165–275.
 Stibick, J.N.F. 1971: The generic classification of the Negastriinae (Coleoptera: Elateridae). Pacific insects, 13: 371–390. 

Ковалики
Підродини комах